Бо́йяи () — венгерская фамилия.

Известные носители:

 Бойяи, Фаркаш (1775—1856) — математик.
 Бойяи, Янош (1802—1860) — математик, один из открывателей неевклидовой геометрии, сын Ф. Бойяи.

Другое 
 (1441) Бойяи — астероид, названный в честь Я. Бойяи.
 Больяй  — кратер на обратной стороне Луны.